Anthologie 1983-2012 est un album compilation de Sheila sorti chez Warner en 2017.

Liste des titres 

 Vis-vas
 Tangue au
 Johnny, Sylvie, Clo Clo et moi
 Le Film a l'envers
 L'Écuyère
 La Chanteuse
 Pour te retrouver
 Le Vieil Homme et la Mer
 Fragile (de Tendances (album))
 Dense
 Sur un fil
 Toutes ces vies
 Si je chante encore
 Une arrière-saison
 Pour sauver l'amour

Production  
 CD  contenant 15 titres, Warner 0190295801625, date de sortie : 2017.

Notes et références 

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 2017